Miejscowości w USA:
 Gully – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Gully (ang. Gully Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk